Ву́́лиця Мико́ли Арка́са (також Ву́лиця Арка́са) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Аркаса — вулиця в місті Баштанка Миколаївської області.
 Вулиця Аркаса — вулиця в місті Калуш Івано-Франківської області.
 Вулиця Аркаса — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
 Вулиця Миколи Аркаса — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Миколи Аркаса — вулиця в місті Мостиська Львівської області.
 Вулиця Миколи Аркаса — вулиця в місті Новий Буг Миколаївської області.
 Вулиця Миколи Аркаса — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Миколи Аркаса — вулиця в місті Хуст Закарпатської області.

Див. також 
 Аркасівська вулиця

Вулиці, названі на честь людей
Об'єкти, названі на честь Миколи Аркаса